Ronde de Mouscron 2021 var den 1. udgave af det belgiske cykelløb Ronde de Mouscron. Det 126 km lange linjeløb blev kørt den 5. april 2021 med start og mål i Mouscron i Vestflandern. Løbet var en del af den internationale UCI-kalender for damer 2021 og den nationale Lotto Cycling Cup. Den oprindelige 1. udgave blev i 2020 aflyst på grund af coronaviruspandemien.

Italienske Chiara Consonni fra 	Valcar Travel & Service vandt løbet, og henviste Jelena Eric () og María Martins til anden- og tredjepladsen.

Resultat

Hold og ryttere

Danske ryttere 

* DNF = gennemførte ikke

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 

2021
UCI Women's Road World Rankings 2021